En la mitología griega, Dimante o Dimas (Δύμας) es el nombre de varios personajes:

Dimante, un rey de Frigia, padre de Hécuba, la esposa del rey Príamo de Troya.  El propio Homero afirma que el rey Dimante tuvo un hijo llamado Asio, que luchó y murió en la Guerra de Troya (no debe confundírsele con su tocayo, el hijo de Hirtaco, que también luchó y murió en Troya). El origen de este rey no aparece en ninguna de las fuentes históricas. Su mujer es llamada Eunoe, hija del río sagrado Sangario. De hecho, Dimante y sus temas frigios aparecen estrechamente relacionados con este río, el tercero más largo de la actual Turquía, que desemboca en el mar Negro.
Dimante, según Quinto de Esmirna, el padre de Meges, un troyano cuyos hijos lucharon en Troya. Este segundo Dimante podría coincidir con el primero según los historiadores. 
Dimante, un dorio antecesor de Dimanes. Su padre, Egimio, adoptó al hijo de Heracles, Hilo. Dimante y su hermano, Pánfilo, se sometieron a Hilo, el cual se convirtió de esta manera en rey dorio. 
Dimante, un capitán feacio mencionado en la Odisea de Homero, cuya hija era amiga de la princesa Nausícaa.

Referencias